Plaats in Indonesië
 Kali Rejo (Gondang Wetan), in het regentschap Pasuruan van de provincie Oost-Java
 Kali Rejo (Palas), in het regentschap Lampung Selatan van de provincie Lampung, Sumatra